Vejle Boldklub sæson 2017-18 er Vejle Boldklub's 9. sæson i træk i den næstbedste danske fodboldrække, 1. division, og den 126. som fodboldklub. Udover 1. division, deltog klubben i DBU Pokalen. 

Forud for sæsonen var klubben og cheftræner Andreas Alm blevet enige om at stoppe samarbejdet, efter bare en enkelt sæson i klubben. Fjorten dage senere blev klubbens nye cheftræner Adolfo Sormani præsenteret. Han havde bl.a. haft trænerroller i de italienske storklubber Napoli og Juventus.

Vejle røg tidligt ud af pokalturneringen, da de noget overraskende kun nåede til anden runde, hvor de tabte på udebane med 3-1 til Jammerbugt FC. Bedre gik det dem dog i ligaen, hvor de den 20. maj 2018, efter en 2-0 sejr ude imod Thisted FC, kunne fejre at have sikret sig første pladsen i rækken med fem point ned til Esbjerg på anden pladsen. Dette betød at de havde sikret sig den direkte oprykningsplads til Superligaen efter ni sæsoners fravær.

Højdepunkter fra sæsonen 

Vejle blev allerede i anden runde, som blev spillet den 29. august 2017, slået ud af DBU Pokalen, da de tabte på udebane med 3-1 til Jammerbugt FC. Cheftræner Adolfo Sormani havde dog valgt udelukkende at stille med reserve- og ungdomsspillere til opgøret. Med dette valg virkede det som om, at man ønskede at spare sin normale start-11'er, og udelukkende lægge fokus på ligaen. 

Bedre gik det dog også i ligaen, hvor man gik til vinterpause med tre point ned til Thisted, på anden pladsen og hele syv point ned til Esbjerg, som lå på fjerde pladsen, som ikke gav mulighed for at spille om oprykning til Alka Superligaen. 

I vinterpausen solgte man klubbens topscorer Dominic Vinicius til kinesiske Beijing Enterprises FC i klubbens største transfer nogensinde.  Prisen var fortrolig, men rygtes til at være omkring 13 millioner kroner. Som erstatning hentede klubben den tidligere OB-angriber Peter Utaka, som skulle hjælpe klubben til at fastholde første pladsen og den direkte oprykningsplads til Superligaen.  Hverken han eller klubbens øvrige angribere havde dog held til at finde netmaskerne i starten af foråret, hvor Vejle havde spillet de første fem kampe uafgjort, og kun scoret to gange. Nedturen kulminerede med et nederlag til bundproppen Brabrand, og Vejle var nu henlagt til rækkens tredje plads. 

Herefter valgte cheftræner Sormani, at ændre spilsystemet til en 3-5-2-opstilling, med tre mand i bagkæden, hvilket vendte tingene for Vejle. De opnåede i sæsonens sidste otte kampe 21 ud af 24 mulige point. Dette betød at de den 20. maj 2018 på udebane imod Thisted, med en 2-0 sejr sikrede sig mesterskabet, og dermed den direkte oprykningsplads til næste sæson af Superligaen. Forårets succes kan især tilskrives en bundsolid defensiv, som blot lukkede seks mål ind i hele foråret, samt topscorer Imed Louati som afsluttede foråret med fire mål i fire kampe.

Klub

Førsteholdets trænerstab

Spillere

Førstehold

Transferer

Ind

Ud 

 

Noter

Turneringer

NordicBet Ligaen

Grundspil

Resultatoverblik

Resultater efter hver runder

Kampe

DBU Pokalen

Træningskampe

Statistik

Topscorer

Kort 

Statistikkerne er alle opdateret per 20. maj 2018.

Noter

Referencer 

Vejle Boldklub sæsoner
Danske fodboldklubbers sæson 2017-18